Улица Абовяна — улицы в различных городах. Названы в честь выдающегося армянского поэта Хачатура Абовяна (1809 — пропал без вести в 1848).

 Улица Абовяна — улица в Ереване.
 Улица Хачатура Абовяна — улица в Тбилиси.